Thomas Madison ist der Name folgender Personen

* Thomas Madison (Politiker) (1746–1798), amerikanischer Soldat und Politiker
 Thomas Madison (Siedler), amerikanischer Siedler